Суперкубок Естонії з футболу 2013 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2013 року між чемпіоном Естонії Нимме Калью та володарем кубка Естонії Левадією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2013
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні